Чемпионат Туркмении по футболу 2001 — девятый независимый чемпионат Туркмении по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 9 команд. Чемпионом в третий раз стала «Ниса».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2001 на сайте rsssf.com

2001
Футбол в Азии в 2001 году
2001 год в Туркменистане